Аддитивная функция может означать:
 Аддитивная функция — функция , такая что для любых  и  выполняется .
  — функция , такая что для любых взаимно простых натуральных чисел  и  выполняется .